Победи́тель —- тот, кто одержал победу.

Населённые пункты 
 Победитель — село в Кормиловском районе Омской области.
 Победитель — посёлок в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара Краснодарского края.
 Победитель — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Корабли 
 «Победитель» — бомбардирский корабль Российского императорского флота 1788 года постройки.
 «Победитель» — эскадренный миноносец типа «Орфей», построенный по программе «усиленного» судостроения на 1913—1917 годы и принадлежащий первой серии эскадренных миноносцев типа «Новик».

Фильмы

См. также 
 Победители 
 Победа
 Памятник Победителю